Ctenoneurus är ett släkte av insekter. Ctenoneurus ingår i familjen barkskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Barkskinnbaggar
Ctenoneurus